Anjou (França), regió de França assimilable a l'actual departament de Maine i Loira 
 Anjou (Isèra), és un municipi francès
 Dinastia d'Anjou, dinasties d'origen francès, a partir de les quals s'originaren diverses cases reials
 Comtat d'Anjou, jurisdicció feudal de França fundada al segle IX amb capital a Angers
 Ducat d'Anjou, a partir de 1360